Проприорецепторы, проприоцепторы, чувствительные рецепторы (от  — «собственный, особенный» и  — «принимающий») — периферические элементы сенсорных органов, расположенные в мышцах, связках, суставных сумках, в коже и свидетельствующие об их работе (сокращения мышц, изменения положения тела в пространстве). Проприорецепторы являются частным видом механорецепторов. Чувство, соответствующее этим элементам сенсорных органов, — проприоцепция.

К проприоцепторам относят, помимо свободных нервных окончаний, также мышечные веретена, тельца Гольджи, сосредоточенные в сухожилиях, и тельца Пачини, расположенные в фасциях, сухожилиях, связках.

См. также 
 Мышечное чувство
 Мышцы

Ссылки и источники 
 
 Проприорецепторы в медицинско-биологическом словаре

Органы чувств
Нервная система